Блаженный граф Клеменс Август фон Гален (; (16 марта 1878, замок Динклаге, Ольденбург — 22 марта 1946, Мюнстер) — немецкий аристократ и кардинал, блаженный Римско-католической церкви. Епископ Мюнстера с 28 октября 1933 по 22 марта 1946. Кардинал-священник с 18 февраля 1946, с титулом церкви Сан-Бернардо-алле-Терме с 22 февраля 1946.

Биография 
Родился 16 марта 1878 года, в семье депутата рейхстага графа Фердинанда фон Галена. В 1897 году поступает в университет Фрайбурга где начинает изучать философию и литературу. Позднее, избрав карьеру священника изучал философию и теологию в университете Инсбрука. В 1933 году избран епископом Мюнстера.

Стал известен благодаря своей открытой критике нацистской политики убийства «бесполезных», в частности программы Т-4. В то же время придерживался крайне правых и антикоммунистических взглядов и считал правильной войну с Советским Союзом и сталинским режимом. 14 сентября 1941 года, спустя два месяца после начала операции «Барбаросса», епископ фон Гален выступил с проповедью, поддерживающей «поход против большевистской чумы».

Выступления епископа фон Галена вместе с недовольством населения (прежде всего родственников пациентов, подвергшихся принудительной эвтаназии) вынудили Адольфа Гитлера официально остановить программу Т-4, что разъярило нацистов. Мартин Борман выступал за то, чтобы повесить «мятежного епископа», в то время как Геббельс высказался против этого решения, мотивируя это тем, что казнь придаст фон Галену ореол мученика и вызовет недовольство среди многочисленных верующих католиков как Германии, так и за её пределами. За свои откровенно антинацистские проповеди епископ фон Гален приобрёл имя «Мюнстерский Лев» (). 

После 1945 года выступал с критикой действий западных союзников (в том числе за разрушительные бомбардировки немецких городов, а также за передачу Восточной Пруссии Советскому Союзу и выселение оттуда немцев). Был избран почётным гражданином города Мюнстера.

18 февраля 1946 года был назначен кардиналом-священником, умер всего через несколько дней после возвращения из Рима. В январе 2005 года папа римский Иоанн Павел II принял решение беатифицировать кардинала графа Клеменса Августа фон Галена. Беатификация состоялась в октябре 2005, уже при папе Бенедикте XVI.

Изображен на почтовой марке ФРГ 1966 года.

Литература 
 Geschichtsort Villa ten Hompel, LWL-Medienzentrum für Westfalen (Hrsg.): Clemens August Graf von Galen. Tonzeugnisse des «Löwen von Münster». Landschaftsverband Westfalen-Lippe, Münster 2007, ISBN 978-3-923432-67-7

Ссылки 
 Проповедь епископа фон Галена против эвтаназии
 Биография

Примечания 

Кардиналы Германии
Кардиналы Пия XII
Епископы Мюнстера
Святые по алфавиту
Католические святые
Христианские святые XX века
Святые Германии
Выпускники Фрибурского университета
Монархисты Германии